Heerwurm bezeichnet:
 die Raupe der Schmetterlingsart Spodoptera frugiperda (Herbst-Heerwurm, ein Eulenfalter)
 volkskundlich: eine Ansammlung der Larven verschiedener Arten der Trauermücken